Kinloch – miasto w USA, w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Kinloch – miasto w Nowej Zelandii, w regionie Waikato
 Kinloch – wieś w Szkocji, w hrabstwie Angus
 Kinloch – wieś w Szkocji, w hrabstwie Fife
 Kinloch – wieś w Szkocji, w hrabstwie Perth and Kinross
 Kinloch – wieś w Szkocji, w hrabstwie Highland, w Rùm
 Kinloch – wieś w Szkocji, w hrabstwie Highland, w Sutherland
 Kinloch – Szkocki zamek